Kolv kan syfta på:

 Kolv (botanik) – inom botaniken en typ av blomställning
 Kolv (behållare) – en typ av glasbehållare som används vid exempelvis kemiska experiment
 Kolv (maskindel) – en maskindel som utför en fram- och återgående rörelse i en cylinder
 Kolv (vapendel) – ett handtag eller axelstöd på ett eldhandvapen